Oroszország
Oktyabrszkoje – település a Lipecki területen
Oktyabrszkoje – település a Tomszki területen
Oktyabrszkoje – település, az Orenburgi terület Oktyabrszkojei járásának székhelye
Oktyabrszkoje – település, Hanti- és Manysiföld Oktyabrszkojei járásának székhelye
Oktyabrszkoje – település, a Sztavropoli határterület Oktyabrszkojei járásának székhelye